Лас Дос Рејнас има више значења:

 Лас Дос Рејнас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Дос Рејнас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику